Naruto, japán manga-, anime- és videójáték-franchise
 Naruto (Tosijori), rangidős szumózó 
 Narutó (Csiba), kisváros Japánban
 Naruto (Tokusima), város Japánban
 Naruto istálló, szumó birkózók számára
 Naruto Út, az Avadzsi és Sikoku szigetet összekötő híd Japánban
 Uzumaki Naruto, a Naruto manga főszereplője
 Naruto örvények, a Naruto Útnál található képződmények